Municipio de Dean puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Dean (condado de LaMoure, Dakota del Norte), un municipio ubicado en el condado de LaMoure.
 Municipio de Dean (condado de Cambria, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Cambria.